Satellite (o su plural, Satellites), en música, puede referirse a:

 Satellite (2001), álbum de la banda estadounidense de nu metal P.O.D.
 Satellite (2010), álbum de la banda galesa de rock progresivo Panic Room.
 «Satellite» (1982), canción de la banda británica de música electrónica Depeche Mode, de su álbum A Broken Frame.
 «Satellite» (1995), canción de la banda estadounidense de rock Dave Matthews Band.
 «Satellites» (2005), canción de la cantante sueca September.
 «Satellite» (2010), canción de la cantante alemana Lena Meyer-Landrut para el Festival de la Canción de Eurovisión 2010.
 «Satellite» (2011), canción de la banda estadounidense de hardcore melódico Rise Against, de su álbum Endgame.
 «Satellites» (2015), canción de la banda estadounidense de música electrónica Capital Kings, de su álbum II.
 «Satellite» (2017), canción de la banda estadounidense de rock alternativo Starset, de su álbum Vessels.

Además, en cine, puede hacer referencia a:
 Premios Satellite, otorgados por la International Press Academy.